Gomphogaster är ett släkte av svampar. Gomphogaster ingår i familjen Gomphidiaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gomphogaster